Il doppio  del Franken Challenge 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Dustin Brown e Rameez Junaid erano i detentori del titolo, ma Brown quest'anno non ha partecipato.

Junaid ha fatto coppia con Frank Moser e ha battuto in finale Jorge Aguilar e Júlio César Campozano 6–2, 6–7(2), [10–6]

Teste di serie

  Rameez Junaid /  Frank Moser (campioni)
  Robert Farah /  Andis Juška (primo turno)

  Peter Luczak /  Alessandro Motti (quarti di finale)
  Jeff Coetzee /  Andreas Siljeström (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Franken Challenge 2011